Miejscowości w Szwecji:
 Bälinge (gmina Luleå)
 Bälinge (gmina Uppsala)